L'expression de tortue boîte désigne plusieurs espèces existantes de tortues. Ce nom peut se référer aux tortues du genre Cuora ou Pyxidea qui sont d’origines asiatiques ou du genre Terrapene originaire d’Amérique du Nord. Bien que proches par la forme de leur carapace, ces trois genres ne font pas partie d’une même famille car celles-ci vivent dans des habitats différents, ont une alimentation différente et ont une apparence différente. Les tortues boîtes sont devenues populaires dans le domaine des animaux de compagnie. Leurs besoins  pour survivre en captivité sont pourtant complexes et leur capture a des effets néfastes sur les populations sauvages. Les tortues vivent couramment jusque 20 ans et certaines peuvent parfois atteindre un âge allant de 40 à 50 ans.

Alimentation 
Les tortues nord américaines (la tortue boîte-orientale) sont plutôt omnivores. Elles se nourrissent de fruits, d’insectes, de vers, de racines, de fleurs, de poissons, de grenouilles, d’œufs,… Les jeunes tortues sont surtout carnivores avant de devenir au fil des années herbivores mais elles ne se nourrissent pas de feuilles vertes.

Particularités 
Une récente étude du Davidson College a révélé que les tortues boîtes pouvaient produire des sons de 75 dB. Ce son peut effrayer les prédateurs. Les tortues nord américaines Terrapene carolina peuvent se combattre lors des périodes de reproduction. En général, elles essaient de retourner leur adversaire pour que celui-ci reste coincé sur sa carapace.

Menaces 
La destruction des habitats des tortues est le plus grand danger pour ces tortues. La destruction des forêts pour l’agriculture a réduit les populations de tortues. Leurs territoires sont découpés par de dangereuses routes.

Un autre problème est la capture des tortues pour le commerce d’animaux de compagnie. Des études ont démontré que des milliers de tortues étaient enlevées chaque année de leurs habitats dans différents états américains (Texas, Louisiane). Une bonne partie de celles-ci meurent avant même d’atteindre les magasins à cause de mauvaises conditions de transport (hydratation, nutrition…). Des lois ont rendu cette pratique illégale dans plusieurs États américains.

Taxonomie

Tortues boîtes asiatiques 

Famille Geoemydidae
Cuora
Amboine, Cuora amboinensis (Suckow, 1798)
à tête jaune, Cuora aurocapitata (B. Luo & Y. Zong, 1988)
mangeuse de serpents, Cuora flavomarginata (Gray, 1863)
d’Indochine
 Cuora bourreti (Obst & Reimann, 1994)
 Cuora galbinifrons (Bourret, 1939)
 Cuora picturata (Lehr, Fritz & Obst, 1998)
de McCord, Cuora mccordi (Ernst, 1988)
 Cuora mouhotii (Gray, 1862)
 Cuora pani (Song, 1987)
à trois bandes, Cuora trifasciata (Bell, 1825)
du Yunnan, Cuora yunnanensis (Boulenger, 1906)
de Zhou, Cuora zhoui (Zhao, 1990)

Pyxidea
Pyxidea mouhotii (Gray, 1862)

Tortues nord américaine 

Famille Emydidae
Terrapene
Terrapene carolina
de Floride, Terrapene carolina bauri (Taylor, 1894)
de l’Est, Terrapene carolina carolina (Linnaeus, 1758)
Terrapene carolina major (Agassiz, 1857)
Terrapene carolina triunguis (Agassiz, 1857)
Mexicaine, Terrapene carolina mexicana (Gray, 1849)
du Yucatan, Terrapene carolina yucatana (Boulenger, 1895)
 Terrapene coahuila (Schmidt & Owens, 1944)
 Terrapene nelsoni (Stejneger, 1925)
 Terrapene ornata
 Terrapene ornata ornata (Agassiz, 1857)
du désert, Terrapene ornata luteola (Smith & Ramsey, 1952)

Notes et références 
  Reptile Database
 Système d'information taxonomique intégré
  The Snakes Found in Indiana with Informal Box Turtle information

Tortue (nom vernaculaire)
Nom de tortue ambigu